Een historische heerlijk, graafschap en vorstendom; zie Heerlijkheid Geroldseck
De Burcht Hohengeroldseck